

Patronyme 

 Alberto Rivera Pizarro (dit Rivera, né en 1978), footballeur.
  (1913-1976), botaniste chilien.
 Claudio Pizarro, (né en 1978), footballeur péruvien.
 David Pizarro (né en 1979), footballeur chilien.
 Francisco Pizarro (1476-1541), conquistador espagnol, qui parvint à conquérir et soumettre le Pérou des Incas.
 Gonzalo Pizarro (1502-1548), conquistador espagnol, le jeune frère de Francisco Pizarro.
 Hernando Pizarro (1508-1578), conquistador espagnol, succéda à son frère Juan Pizarro comme gouverneur de Cuzco.
 Jaime Pizarro (né en 1964), ancien footballeur chilien
 José Alfonso Pizarro, (1689-1762), officier de marine et un administrateur colonial espagnol du , vice-roi de Nouvelle-Grenade ;
  (né en 1937), lanceur de baseball portoricain.
 Juan Pizarro (1511-1536), conquistador espagnol, comme ses frères Francisco, Gonzalo et Hernando ; gouverneur de Cuzco.
 Manuel Pizarro (né en 1964), homme politique portugais.
 Manuel A. Pizarro (né en 1971) pilote d’avion, pilote instructeur, parachutiste, motocycliste, instructeur en survie, scaphandrier et alpiniste.
 Manuel Pizarro Moreno (né en 1951), homme politique espagnol.
 Octavio Pizarro styliste franco-chilien.
 Pedro Pizarro (v. 1515-v. 1602), conquistador et chroniqueur espagnol, cousin des quatre frères Pizarro.

Voir aussi 
 Pissarro

Patronyme hispanique